1-й Кубок России по баскетболу среди мужских команд в сезоне 2000 проводился под эгидой РФБ и не являлся обязательным для команд членов федерации.

Формат 
Трофей должны были разыграть 16 команд, но ЦСКА отказался от участия. Позже на место ЦСКА были приглашены череповецкая Северсталь, и казанский УНИКС-2, но они также отказались от участия в турнире.

На первом этапе 15 участников турнира были разбиты на четыре группы. Групповые турниры прошли в четырех городах. В Саратове (22-24 августа) сыграли УНИКС (Казань), Автодор (Саратов), Урал-Грейт (Березники) и НБК (Новокузнецк), в Кисловодске (24-30 августа) – Локомотив (Минеральные Воды), Динамо (Майкоп), Динамо-Автодор (Волгоград) и Ставрополь, в Иркутске (27-29 августа) – Шахтер (Иркутск), Локомотив (Новосибирск), Енисей (Красноярск) и Универсал (Томск), в Санкт-Петербурге (2-4 сентября) – Урал-Грейт (Пермь), Спартак (Санкт-Петербург), Химки. Матчи во всех группах прошли в один круг.

Из каждой группы в финальный раунд, который был проведен в Сочи в Зале учебно-спортивной базы Спартак с 4 по 8 октября, вышли по две команды. В финальном этапе команды были разбиты на две группы А и В. Матчи в группах прошли 4, 5 и 6 октября. По два лучших клуба из каждой группы вышли в полуфинал, который состоялся 7 октября: клуб. 8 октября прошел финал и матч за 3-е место. В те же два дня клубы, занявшие в группах 3-4-е места, по аналогичной схеме разыграли 5-8-е места.

Победитель получил право представлять Россию в Кубке Корача-2001/02.

Предварительный этап

Группа 1 

Все матчи состоялись в Саратове.

 Автодор – Урал-Грейт Б — 94:67 (20:10, 21:12, 27:26, 26:19)
 УНИКС – НБК — 111:33 (13:14, 30:10, 34:4, 34:5)
 Автодор – НБК — 114:53 (25:27, 20:9, 37:17, 32:0)
 УНИКС – Урал-Грейт Б — 113:49 (28:14, 26:12, 28:11, 31:12)
 Автодор – УНИКС — 98:87 (20:17, 24:20, 24:20, 30:30)
 Урал-Грейт Б – НБК — 89:64 (21:18, 26:22, 23:14, 19:10)

Источник: ,

Группа 2 

Все матчи состоялись в Кисловодске.

 Локомотив MB – Ставрополь-Пограничник — 94:59 (26:13, 25:14, 21:16, 22:16)
 Динамо-Автодор – Динамо — 91:81 (20:14, 28:24, 21:16, 22:27)
 Локомотив MB – Динамо — 107:72 (27:17, 24:20, 28:18, 28:17)
 Динамо-Автодор – Ставрополь-Пограничник — 94:75 (23:14, 27:20, 25:16, 19:25)
 Динамо-Автодор – Локомотив MB — 84:78 (24:19, 16:28, 21:17, 23:14)
 Динамо – Ставрополь-Пограничник — 93:85 (23:22, 22:19, 19:22, 29:22)

Источник: , ,

Группа 3 

Все матчи состоялись в Иркутске.

 Шахтер Ир – Енисей — 112:54 (19:19, 39:10, 26:15, 28:10)
 Универсал – Локомотив Н — 90:84 (22:25, 24:15, 21:28, 23:16)
 Шахтер Ир – Универсал — 87:81 (20:24, 25:20, 22:18, 20:19)
 Локомотив Н – Енисей - 96:71 (22:24, 24:11, 26:26, 24:10)
 Шахтер Ир – Локомотив Н — 109:85 (26:27, 27:20, 29:17, 27:21)
 Универсал – Енисей — 103:81 (24:20, 24:27, 29:21, 26:13)

Источник: ,

Группа 4 

Все матчи состоялись в Санкт-Петербурге.

 Урал-Грейт – Химки — 73:62 (26:20, 12:5, 15:21, 20:16)
 Химки – Спартак СПб — 77:59 (11:17, 21:17, 25:9, 20:16)
 Урал-Грейт – Спартак СПб — 75:55 (14:11, 18:23, 22:14, 21:7)

Источник: , ,

Финальный турнир 
Казанский УНИКС и саратовский Автодор отказались от участия в финальном турнире. Место УНИКСа в восьмерке финалистов заняло майкопское Динамо, вместо саратовского Автодора выступал питерский Спартак. Все матчи финального турнира прошли в Сочи.

Групповой раунд

Группа A 

 Спартак СПб – Химки — 74:67 (16:20, 26:17, 26:13, 6:17)
 Локомотив MB – Шахтер Ир — 77:60 (17:14, 19:20, 24:15, 17:11)
 Шахтер Ир – Химки — 79:67 (23:23, 19:16, 18:10, 19:18)
 Спартак СПб – Локомотив MB — 80:103 (24:17, 24:20, 28:17, 27:26)
 Химки – Локомотив MB — 70:86 (20:19, 19:16, 15:34, 16:17)
 Спартак СПб – Шахтер Ир — 82:68 (28:13, 18:18, 9:17, 27:20)

Группа B 

 Динамо-Автодор – Универсал — 92:86 (26:25, 16:18, 24:21, 26:22)
 Урал-Грейт – Динамо — 87:80 (18:20, 25:16, 18:23, 26:21)
 Урал-Грейт – Универсал — 105:89 (31:35, 19:12, 31:29, 24:13)
 Динамо – Динамо-Автодор — 73:76 (27:15, 7:25, 21:18, 18:17)
 Урал-Грейт – Динамо-Автодор — 84:79 (24:19, 22:14, 22:21, 16:25)
 Динамо – Универсал — 84:100 (27:30, 17:27, 24:25, 16:18)

Плей-офф

Полуфиналы 
 Локомотив MB – Динамо-Автодор — 86:77 (23:19, 16:11, 21:26, 26:21)
 Урал-Грейт – Спартак СПб — 64:77 (18:21, 12:18, 17:22, 17:16)

Матчи за 5-8 места 
 Шахтер – Динамо — 102:78 (31:19, 22:18, 27:24, 22:19)
 Универсал – Химки — 77:103 (16:32, 15:22, 17:29, 29:20)

Матч за 7-е место 
 Универсал – Динамо — 103:73 (28:17, 29:22, 26:21, 20:13)

Матч за 5-е место 
 Шахтер – Химки — 79:80 (16:17, 22:21, 17:23, 24:19)

Матч за 3-е место 
 Урал-Грейт – Динамо-Автодор — 82:69 (19:29, 28:12, 18:17, 17:11)

Финал 
 Локомотив MB – Спартак СПб — 79:70 (24:12, 15:16, 18:15, 22:27)

Источник: , , , ,

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Статистика турнира на Statbasket.ru

Кубок России по баскетболу
2000 год в баскетболе
Спорт в России в 2000 году